Lala (India) -  dorp in het district Hailakandi, India
 Lala (Lanao del Norte) - gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte
 Laa-Laa - personage uit de Teletubbies
 LaLa (tijdschrift) - Japans manga tijdschrift